J31 steht für:

British Aerospace Jetstream 31, nach dem IATA-Flugzeugtypencode
 General Electric J31, ein US-amerikanisches Strahltriebwerk
 J31 Cefiro, ein Modell des japanischen Automobilherstellers Nissan
 den Johnson-Körper J31, die verdrehte Fünfecksdoppelkuppel

J-31 steht für:
 Shenyang J-31, chinesisches Jagdflugzeug

Abkürzung